Adamczewski ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Adamczewski (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Matthias Adamczewski (* 1958), deutscher Segler
 René Adamczewski (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Stanisław Adamczewski (1883–1952), polnischer Literaturhistoriker, Literaturkritiker und Herausgeber